Die Saison 1983/84 war die 37. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister EHC Chur stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der HC La Chaux-de-Fonds, HC Villars, HC Ajoie und Lausanne HC stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Sieger direkt in die NLA aufstieg. Die übrigen acht Mannschaften bestritten eine Abstiegsrunde, deren vier Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Finalrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1983
Eishockeysaison 1983/84